Василий Тулинцев:
 Тулинцев, Василий Васильевич (1894—1982) — русский военный, генерал-майор, эмигрант, участник Первой мировой, Гражданской и Второй мировой войн.
 Тулинцев, Василий Георгиевич — специалист-озеленитель, автор книг по декоративному садоводству и цветоводству.

Примечания